Ten-Mon (Meteorologia) é uma das 18 disciplinas fundamentais do Ninjutsu.

Esta habilidade proporcionava aos ninjas vantagens competitivas fundamentais em combates e missões, através do planejamento de suas ações com base nos sinais naturais e nas condições do tempo.

Ninjutsu